Schluchtbach – nach der Bildung ein Bach durch eine Schlucht, so auch generisch gebraucht – ist ein Gewässername:

 Schluchtbach (Bürvenicher Bach), rechter Zufluss des Bürvenicher Bachs (zum Hauptstrang-Oberlauf Bergbach des Marienbachs, zum Rotbach) in Bürvenich, Stadt Zülpich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Schluchtbach (Jagst) – siehe unten → Seehofer Schluchtbach
 Schluchtbach (Prüm) – siehe unten → Teufelsschluchtbach
 Schluchtbach (Siebener Mühlbach) – siehe unten → Siebener Schluchtbach
 Schluchtbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zum Achter Bach, zum Nitzbach) bei Nitztal, Stadt Mayen, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

 Seehofer Schluchtbach, rechter Zufluss der Jagst bei Schloss Domeneck bei Züttlingen, Stadt Möckmühl, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Siebener Schluchtbach, rechter Zufluss des Siebener Mühlbachs (zum hier noch Siebenbach genannten Achter Bach, zum Nitzbach) an der Siebenbacher Mühle, Ortsgemeinde Siebenbach, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Teufelsschluchtbach, rechter Zufluss der Prüm gegenüber Irrel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Schluchtbachtal / Talsystem Bürvenicher Bach
 Klingenbach
 Tobelbach